Sauviac (Gers)
 Sauviac (Gironde)